Sosístrat I de Siracusa, dirigent de la República de Siracusa 
 Sosístrat II de Siracusa fou un dirigent siracusà.